Nonghin peut désigner :
Nonghin, la localité située dans le département de Bindé au Burkina Faso
Nonghin, la localité située dans le département de Mané au Burkina Faso
Nonghin, la localité située dans le département de Salogo au Burkina Faso
Nonghin, la localité située dans le département de Zitenga au Burkina Faso

Homonymie de localités